Colombier (Allier) – francuska gmina w regionie Owernia
 Colombier (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Colombier (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Colombier (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Colombier (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Colombier (miasto w Szwajcarii) – szwajcarskie miasto w kantonie Neuchâtel